Зборовський Андрій Олегович — український футболіст.
 Кшиштоф Зборовський — польський хокеїст.
 Мартин Зборовський — підчаший королівський, староста малогоський (1537).
 Самійло Зборовський — гетьман українського козацтва.
 Кшиштоф Зборовський (шляхтич)
 Зборовський Тимофій Олександрович — молодший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, кавалер ордена «За мужність» III ступеня

Примітки